Material (din latină materialis), inițial ca adjectiv, însemnând tot ce se referă la materie. Într-un sens mai restrâns, material se referă la substanțe care au anumite proprietăți fizice și din care pot fi executate diverse bunuri.

Chimie
În chimie materialele pot fi clasificate în funcție de compoziție în:
 metale și aliaje
 materiale ceramice
 mase plastice
 semiconductori
 materiale compozite

Termenul „Material” se poate referi la:

La o grupă de produse prime, semifinite sau auxiliare care servesc la producerea unor articole în diferite ramuri industriale ca:
Materiale textile
Materiale de construcție (piatră, beton, fier, lemn)
Materiale folosite în metalurgie
În tipografie (hârtie)
În medicină (biomaterial)
În industria chimică (polimer, acizi, săruri etc.)
Materiale combustibile (cărbune, gaz natural, petrol)